Ребасте () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Ребасте — село у волості Елва повіту Тартумаа.
 Ребасте — село у волості Канепі повіту Пилвамаа.
 Ребасте — село у волості Вільянді повіту Вільяндімаа.